Луцька — топонім та українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Населені пункти 
 Луцька () — село в Польщі, у гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства.

Відомі носії 

 Луцька Алла Володимирівна — головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, заслужений працівник освіти України
 Луцька Ірина Костянтинівна (. 1950) — стоматолог, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії Білорусі, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Білоруської медичної академії післядипломної освіти.
 Марія Луцька (Maria Łucka, 1905-1996) — польська вчена, професорка Сільськогосподарської академії в Кракові.
 Луцька Олена Леонідівна (1932-2014) — російський балетний критик, мистецтвознавець.
 Луцька Сільвія Львівна (1894-1940) — український скульптор та графік.

Примітки